Charly steht für:

 Charly (Vorname), männlicher Vor- bzw. Rufname
 Charly (Film), US-amerikanischer Spielfilm (1968)
 Charly, Lied der Band Santabárbara (1973)
 Charly (The-Prodigy-Lied), Song der Band The Prodigy (1991)
 Charly (Orang-Utan) (um 1957–2014)
 Charly, ein Schimpanse aus der deutschen Fernsehserie Unser Charly
 Charly Pinguin, Hauptfigur in den „Mecki“-Geschichten der deutschen Programmzeitschrift HÖRZU, siehe Mecki
 MZ Charly, Elektroroller der Motorenwerke Zschopau

Charly ist der Name folgender Orte in Frankreich:
 Charly (Cher), Gemeinde im Département Cher
 Charly (Métropole de Lyon), Gemeinde in der Métropole de Lyon
 Charly-sur-Marne, Gemeinde im Département Aisne
 Charly, bis 1950 Name von Charly-Oradour, Gemeinde im Département Moselle
 Charly, Weiler der Gemeinde Andilly im Département Haute-Savoie

Siehe auch:
 Charley
 Charli
 Charlie
 Charlyn